Асунсион има више значења:

 Асунсион
 Асунсион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Асунсион (Сан Педро Молинос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику